Sapper ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Sapper (1852–1929), deutsche Schriftstellerin
 Eugen Sapper (1858–1912), deutscher Chemiker
 Karl Sapper (1866–1945) Reisender, Sammler, Antiquar und Linguist
 Karl Sapper (Philosoph) (1876–1964), deutscher Naturphilosoph
 Manfred Sapper (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler und Chefredakteur
 Richard Sapper (1932–2015), deutscher Produktdesigner
 Theodor Sapper (1905–1982), österreichischer Schriftsteller

 Sapper, Pseudonym von H. C. McNeile (1888–1937), englischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Sapper-Friederici-Expedition
 Sapper Hill, Hügel in der Ross Dependency, Antarktika
 Sappe, Oberirdischer Annäherungsweg (Graben; sappiren, franz. sapper, einen solchen Weg graben)
 Sappeur, Belagerungspionier, Truppenhandwerker